Бише́лье — ( (Vəscègghiə) на местном диалекте), город и коммуна в провинции Барлетта-Андрия-Трани региона Апулия в Италии, на берегу Адриатического моря. Население города — 55 118  человек.

История 

Территория Бишелье была заселена с давних времен, что подтверждается наличием многочисленных дольменов, наиболее известный из которых — Кьянка (). Город основан в XI веке норманнами, а в 1042 году Роберт Гвискар передал его Пьетро (ит.), графу Трани. Наибольшего расцвета город достиг в период правления Анжуйского дома, имея большой торговый флот и ведя обширную торговлю в нижней Адриатике и с основными портами Далмации и Триеста.

В 1512 году город возвращён под власть испанской короны, при которой была возведена новая система укреплений. Свидетельства великого прошлого — церковь Санта-Маргерита, построенная в XII веке в романском стиле, норманнский замок с главной башней, аббатство святого Адония XI века и недавно восстановленный собор в романском стиле, начатый в конце XI века и освященный в 1295 году.

Покровителями коммуны почитаются святые , празднование в первое воскресение августа.

Достопримечательности 
 Церковь имени святой Маргариты, построенная в романском стиле в XIII веке.
 Норманский замок и башня
 Церковь Сант-Адоэно (ит.), XII век
 Собор XIV века
 
 Дольмены:
 
 
  и другие.

Города-побратимы 
  Сан-Панкрацио-Салентино, Италия
  Fuheis, Иордания
  Хан-Юнис, Палестинская национальная администрация
  Тартус, Сирия
  Кальвария-Зебжидовская, Польша

Примечания

Ссылки 
 
 Новостной сайт города Бишелье

Коммуны провинции Барлетта-Андрия-Трани